A família linguística mundurucu, ou Munduruku, pertence ao tronco linguístico tupi, e engloba os idiomas mundurucu e curuaia.

Línguas 
As línguas mundurucus são:

Cognatos lexicais 
Lista de cognatos lexicais da família Mundurukú (Mendes 2007):

Bibliografia 
 Picanço, Gessiane Lobato (2005): Mundurukú: Phonetics, phonology, synchrony, diachrony Tesis doctoral, Universidade da Colúmbia Britânica.
 PICANÇO, G. L. A fonologia diacrônica do Proto-Mundurukú (Tupí). Curitiba: Appris, 2020. 159 f.
 Lyovin, Anatole V. (1997). An Introduction to the Languages of the World. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-508116-1.